Marina imperiale giapponese – apparato militare navale dell'Impero giapponese dal 1869 fino al 1947;
 Forza marittima di autodifesa del Giappone – JMSDF, componente navale delle Forze di autodifesa giapponesi.